Харъяга и Харь-Яга:

Реки 
 Харъяга (приток Борщёвого Шара) — река в России, протекает в Республике Коми.
 Харъяга (впадает в Баренцево море) — река в России, протекает в Ненецком автономном округе. 
 Харъяха (Харь-Яга) — река в России, протекает в Ненецком автономном округе.

Топоним 
 Харъяга — посёлок, Усть-Цилемский район, Республика Коми, Россия